Sandbrücke bezeichnet:
 Sandbrücke (Breslau), eine Oderbrücke in Breslau
 Sandbrücke (Hamburg), eine Brücke in der Hamburger Speicherstadt
 ein Tombolo